PC Conectado ou Computador para Todos é um programa lançado no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que visa a inclusão digital de pessoas com baixo poder aquisitivo. 

Esse programa basicamente se baseia na distribuição de computadores com software livres instalados.

Os computadores disponíveis pelo projeto são considerados de baixo custo, mas o suficiente para satisfazer a maior parte do uso de um usuário doméstico. As configurações médias das máquinas são:

 128 ou 256 MB de memória RAM
 Processador de baixo custo (geralmente da linha Celeron)
 HD de 40 ou 80 GB de espaço
 Sistema Operacional baseado em Linux, geralmente o Insigne Linux

Na fase inicial do projeto, a Microsoft ofereceu ao governo brasileiro licenças de uso para o MS Windows XP Starter Edition (uma versão de baixo custo do sistema para uso em países em desenvolvimento) A oferta foi rejeitada por causa das limitações da versão Starter Edition. A partir disso, o projeto passou a usar apenas softwares livres e de código aberto para uso geral, como Inkscape, OpenOffice, Gimp e Amarok.

A decisão do governo Brasileiro de rejeitar uma versão proprietária e limitada do Windows XP em favor de um sistema completo e totalmente livre baseado em Linux foi amplamente divulgada na mídia dos EUA e nos periódicos de tecnologias. Essa decisão foi considerada humilhante e vergonhosa para a Microsoft. O então diretor do  Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, Sérgio Amadeu, declarou que era contra gastar o dinheiro dos contribuintes brasileiros para promover o monopólio da Microsoft:"Não vamos gastar o dinheiro dos contribuintes em um programa para que a Microsoft possa consolidar ainda mais seu monopólio. É responsabilidade do governo garantir que haja concorrência, e isso significa dar a plataformas alternativas de software a chance de prosperar."
Inclusão digital

Computação e sociedade